Schramko ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Borissowna Schramko (* 1961), sowjetisch-ukrainische Frühhistorikerin, Archäologin und Hochschullehrerin 
 Jaroslaw Schramko (* 1963), ukrainischer Hochschullehrer für Logik und Philosophie